Nagy Tamás
 Nagy Tamás (1914–1993) közgazdász
 Nagy Tamás  (1946) politikus, az MDF tagja
 Nagy Tamás (1950) politikus, az Agrárszövetség elnöke
 Nagy Tamás (1951–2020) építész
 Nagy Tamás (?–2022) szcientológus, a Magyarországi Szcientológia Egyház elnöke 
 Nagy Tamás (1963) labdarúgó (Pécsi MSC), edző (Pécs, Sopron, ZTE, FTC)
 Nagy Tamás (1975) a NOX együttes tagja
 Nagy Tamás (1975) balettművész, táncművész, a Magyar Állami Operaház magántáncosa
 Nagy Tamás (1976) válogatott labdarúgó (Csepel, Dunaferr, Tatabánya)
 Nagy Tamás (1983) jogász, szerző
 Nagy Tamás (1984) atléta, hosszútávfutó
 Nagy Tamás (1987) labdarúgó (DVTK)
 Nagy Tamás (1988) labdarúgó (Kazincbarcika, DVTK)

hasonló nevűek

 Gaudi-Nagy Tamás (1971) ügyvéd, jogvédő, politikus (Jobbik)
 Nagy Gábor Tamás (1960) Budapest I. kerületének polgármestere 1998 óta
 Kövendi Nagy Tamás (1849–1887) csillagász, lapszerkesztő, tanító, városi képviselő